Sanß ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Sanß (1879–1946), deutscher Fußballfunktionär
 Werner Sanß (1913–2004), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Sans